Старая гвардия — многозначное словосочетание.
 Старая гвардия — лейб-гвардейские формирования Вооружённых сил Российской империи сформированные до 1812 года, до разгрома Великой (Большой) армии Наполеона.
 Старая гвардия — отборное подразделение Большой армии Наполеона, наиболее привилегированная часть Императорской гвардии. Состояла из полков пеших гренадер, пеших егерей, конных гренадер, конных егерей, эскадрона мамлюков, а также некоторых других подразделений.
 «Старая гвардия» (итал. Vecchia Guardia) — фильм в стиле итальянского неореализма, снятый в 1934 году Алессандро Блазетти, величайшим итальянским режиссёром фашистского пропагандистского кино.
 «Старая гвардия» — художественный фильм Сергея Герасимова, снятый в 1941 году.
 «Старая гвардия» — многосерийный художественный фильм (сериал), в жанрах детектив, мелодрама, 2019 года.
 Старая гвардия — в русском языке — фразеологизм, означающий опытных ветеранов в любой области. Своим возникновением обязан Старой русской гвардии.

См. также 
 «Старая гвардия Ленина» — немецкая пропагандистская радиостанция, вещавшая на советскую территорию в годы Второй мировой войны.
 Молодая гвардия

Примечания